Thomas Hoy kan syfta på:

* Thomas Hoy (1659–1718), engelsk läkare och poet
 Thomas Hoy (omkring 1750–1822), engelsk botanist och trädgårdsmästare